De Branche Isis is een verdwenen Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Deze tak werd gesticht in 1903 maar was zeker voor de Eerste Wereldoorlog reeds verdwenen. Stichter en eerste voorzitter van deze loge was Armand Rombouts, die later bekendheid verwierf in de Vrijmetselarij.

Isis
Vereniging in Brussel